Jméno Baldwin [bólduin] (také Balduin nebo Baudouin) může znamenat

Osobnosti

Jméno 
 Baldwin nebo Balduin I., více osob – rozcestník
 Baldwin nebo Balduin II., více osob – rozcestník
 Baldwin nebo Balduin III, více osob – rozcestník

Příjmení 
 Adam Baldwin – americký herec
 Alec Baldwin (* 1958) – americký herec
 Bill Baldwin – americký autor sci-fi
 James Arthur Baldwin – americký spisovatel
 John Baldwin – americký hudebník
 Stanley Baldwin – britský politik
 William Baldwin – americký herec
 Nat Baldwin (* 1980) – americký hudebník

Místopis 
 Baldwin (Florida) – město na Floridě
 Baldwin (Georgie) – město v Georgii
 Baldwin (Illinois) – vesnice v Illinois
 Baldwin (Iowa) – město v Iowě
 Baldwin (Louisiana) – město v Louisianě
 Baldwin (Maine) – město v Maine
 Baldwin (Michigan) – vesnice v Michiganu
 Baldwin (New York) – město v New Yorku
 Baldwin (Pensylvánie) – město v Pensylvánii
 Baldwin (Wisconsin) – vesnice ve Wisconsinu
 Baldwin County – název dvou okresů v USA

Jiné významy 
 Baldwin Locomotive Works – americká firma, vyrábějící lokomotivy
 Howard Baldwin Trophy – hokejová trofej
Baldwin – bezsrsté plemeno Morčete domácího

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení